Antártica, eigenlijk de Spaanse naam voor Antarctica, ook de naam van de Chileense territoriale claim op een gedeelte van Antarctica
 Antarctica, het continent rond de zuidpool van de aarde
 Sinfonia antartica (Vaughan Williams), de bijnaam van de 7e symfonie van de Britse componist en dirigent Ralph Vaughan Williams